Agàsies d'Estamfàlia, militar grec.
 Agàsies d'Efes, escultor grec.
 Agàsies, escultor grec.